Edlhausen ist der Ortsname von

 Edlhausen (Laaber), Ortsteil des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg, Bayern
 Edlhausen (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern